Aeroflot-Flug 315 steht für:

 Aeroflot-Flug 315 (1959), Flugunfall einer Antonow An-10 der Aeroflot am Flughafen Lwiw in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik am 16. November 1959.
 Aeroflot-Flug 315 (1960), Flugunfall einer Antonow An-10 der Aeroflot am Flughafen Lwiw in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik am 26. Februar 1960.